

Волче — село, община Македонський Брод, Південно-Західний регіон

Волче — присілок, Частоозерський округ, Курганська область

Волче — поселення, община Півка, регіон Нотрансько-крашка
 Волче — поселення, община Толмин, регіон Горишка

Див. також 
 Вовче